Дина може бити:
 дина (рељеф), еолски облик рељефа
 , стара јединица за силу
 , личност из Библије
 , женско име
 Дина (роман), роман из 1965.
 Дина (филм из 1984), филм из 1984.
 Дина (филм из 2021), филм из 2021.